Tuppen ist ein Name

 der Wüstung Podgorodnoje in der russischen Oblast Kaliningrad, die bis 1947 so hieß
 des Kartenspiels Schröömen